Аю́бов — чеченская фамилия; имеет женскую форму Аюбова. Известные носители:
 Аюбов, Алихан Абубакарович (род. 1988) — борец классического стиля, призёр чемпионата России, обладатель командного Кубка мира, мастер спорта России.
 Аюбов, Ибрагим Зелимханович (род. 1953) — чеченский тренер, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, Заслуженный тренер СССР и России.
 Аюбов, Сафармад (более известен как Сафармухаммад Аюби; 1945—2011) — таджикский и советский поэт и драматург, народный поэт Таджикистана.
 Аюбов, Сиражудин Айнудинович — советский спортсмен, борец вольного стиля.
 Аюбов, Шохрудди Абубакарович (род. 1981) — борец классического стиля, призёр чемпионатов России, обладатель и призёр Кубка мира, мастер спорта России.

Аюбова 
 Аюбова, Шумисат Аюбовна — птичница совхоза «Джалка» Шалинского района Чечено-Ингушской АССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания